Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1964/1965 — 29-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб ЗКЛ Брно, для которого этот титул стал 10-м в истории.

Формат 
Формула турнира не изменилась. 12 команд на 1-м этапе играли в 2 круга, по итогам которого шло разделение на 2 группы (с 1 по 6 места и с 7 по 12 места). В группах проводились 2-круговые турниры с учётом очков, набранных на 1-м этапе. В связи с сокращением участников элитной лиги до 10 команд, 2 команды выбывали во вторую лигу, еще 2 проводили переходный турнир с лучшими командами второй лиги. Чемпионом в 10-й раз в своей истории стал клуб ЗКЛ из Брно, серебряные медали завоевал братиславский Слован, бронзовым призёром стала Спарта Прага. ЗКЛ очень уверенно прошёл весь чемпионат, единственным негативным моментом стала игра в Праге со Спартой, когда в знак протеста против судейства ЗКЛ ушел со льда и ему было присуждено техническое поражение.

Турнирные таблицы

1-й этап

За 1-6 места

За 7-12 места

Лучшие бомбардиры 

Шайбы

1. Зденек Шпачек (Тесла) — 33 шайбы

2. Ян Клапач (Дукла Йиглава) — 32

3. Вацлав Недомански (Слован) — 31

Гол+пас

1. Ян Клапач (Дукла) — 40 очков (32 шайбы + 8 передач)

Состав чемпиона 
Вратари

Владимир Надрхал — 29 игр/2.34 гола за игру, Карел Шевчик — 8/1.88

Защитники

Рудольф Поч — 31 игра/25 очков (11 шайб + 14 передач), Яромир Майкснер — 32/22 (12+10), Франтишек Машлань — 32/13 (6+7), Ладислав Олейник — 29/11 (5+6)

Нападающие

Властимил Бубник — 31/36 (23+13), Ярослав Иржик — 30/36 (23+13), Йозеф Черны — 32/35 (24+11), Зденек Кепак — 30/32 (15+17), Франтишек Ванек — 29/30 (13+17), Рудольф Шойер — 31/21 (11+10), Франтишек Шевчик — 32/20 (13+7), Карел Скопал — 23/18 (9+9), Йозеф Барта — 33/17 (11+6), Бронислав Данда — 24/17 (2+15), Иво Винклер — 8/3 (1+2)

Тренер — Владимир Боузек

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие 4 лучшие команды 2-й лиги и клубы, занявшие 9 и 10 места в 1-й лиге.

Команды, занявшие первые 2 места в турнире, вышли в элитную лигу.

Последние 2 тура не были сыграны, так как уже определились первые 2 команды турнира.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1964/65 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1964 году
Спорт в Чехословакии в 1965 году
1964 год в хоккее
1965 год в хоккее